Číslo 1080 může znamenat:
 rok 1080
 obchodní značku pro fluoroctan sodný
 1080i, videorežim s 1080 řádky, s řádkovým prokladem
 1080p, videorežim s 1080 řádky, bez řádkového prokladu
 Euro1080, evropskou televizní společnost
 1080° Avalanche, hru pro GameCube
 1080° Snowboarding, hru pro Nintendo 64
 1080 Dry Cider, variantu Strongbow Cider
 1080 6IX Perth, rozhlasovou stanici